Za kostanjeviški samostan glej Cistercijanski samostan Kostanjevica na Krki. Za današnjo grajsko stavbo na otoku glej Dvorec Kostanjevica.

Grad Kostanjevica (nemško Landstrass) je bil srednjeveški grad, ki se je domnevno nahajal na severozahodnem delu otoka Kostanjevica na Krki, blizu današnje cerkve svetega Jakoba.

Kostanjevica